Jo, J, Jō eller Jô  kan syfta på:

JO
 JO – en förkortning för Justitieombudsmannen i Sverige
 JO – ett manligt akademiskt ordenssällskap i Uppsala, se Juvenalorden
 JO Bolaget – ett bolag och varumärke tidigare ägt av Arla Foods och Skånemejerier

Jo
 Jo (namn) – ett förnamn
 Jō – ett vapen eller redskap som används i vissa traditionella japanska budoarter
 .jo – toppdomän för Jordanien

Personer
 Jô (1987–), en brasiliansk fotbollsspelare

Se även
 Inandnings-jo